Trillitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Martti „Mäkkela“ Trillitzsch (* 1965), deutscher Musiker, Songwriter und Plattenverleger
 Otto Trillitzsch (1898–1974), deutscher Maschinenschlosser, Redakteur einer Arbeiterzeitung, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Häftling im KZ Buchenwald, Parteifunktionär (USPD/KPD/SED) und Auslandskorrespondent des „Neuen Deutschland“
 Winfried Trillitzsch (1932–1990), deutscher Altphilologe